Villalobón kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villalobón (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 
 Villalobón (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 

Robotskapade Spanienförgreningar